Zingst steht für:

 Zingst, Halbinsel und Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Zingst (Querfurt), ehemaliges Vorwerk des Klosters Reinsdorf und ab 1752 schriftsässiges Rittergut an der Unstrut